Un caleçon est un sous-vêtement masculin généralement court
 un caleçon long, est un sous-vêtement unisexe à jambes longues
 un caleçon est un bas de vêtement féminin, sorte de collant sans pied appelé aussi leggings